Toponímia:
 Andrews (Carolina del Nord)
 Andrews (Carolina del Sud)
 Andrews (Florida)
 Andrews (Indiana)
 Andrews (Texas)
 Saint Andrews
 Biografies:
 The Andrews Sisters
 Arthur Fleming Andrews
 Brittany Andrews
 Charles William Andrews (Hampstead, 1866 — 1924), paleontòleg
 Colman Andrews
 Dana Andrews o Carver Dana Andrews (Collins, Mississipí, 1909 - Los Alamitos, Califòrnia, 1992), actor
 Harry Andrews
 Henry Charles Andrews (1770 - 1830), botànic i artista del gravat anglès 
 Jessie Andrews (Miami, 1992), actriu pornogràfica, dissenyadora de joies i DJ estatunidenca
 Joseph Andrews
 Julie Andrews, autora de llibres infantils
 Keith Andrews (Denver, Colorado, 1920), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Keith Joseph Andrews (1980), futbolista irlandès que va jugar com a migcampista defensiu
 Mick Andrews
 Naveen Andrews
 Robert Andrews Millikan (Morrison, Illinois, 1868 - San Marino, Califòrnia, 1953), físic i professor universitari nord-americà 
 Roy Chapman Andrews
 Thomas Andrews 
 V. C. Andrews o Virginia C. Andrews (Portsmouth, Virgínia, 1923 - 1986), escriptora
 Walter Andrews (desembre de 1881 – ?), ciclista canadenc que guanyar la medalla de bronze als Jocs Olímpics de 1908
 William Henry Andrews o Bill Andrews (Suffolk, 1870 – 1950), director del Partit Laborista de Sud-àfrica